Кейден Майкл Бойд (; род. 24 мая 1994) — американский актёр. Брат актрисы Дженны Бойд.

Биография 
Кейден Бойд родился 24 мая 1994 года в Бедфорде, штат Техас. Вместе с матерью и старшей сестрой переехал в Лос-Анджелес. Дебютировал в фильме 2003 года «Таинственная река».

Фильмография

Примечания 

Киноактёры США
Дети-актёры США
Выпускники Университета Пеппердайна